Louisville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Louisville Township (Illinois)
 Louisville Township (Kansas)
 Louisville Township (Red Lake County, Minnesota)
 Louisville Township (Scott County, Minnesota)